Agelaos (asteroide)
 Agelau de Naupacte, polític etoli.
 Agelau (fill d'Heracles)
 Agelau (fill de Damàstor)